Bordás József (1963) kézilabdázó
 Bordás József (1977) dobművész